Тонкинская гигантская телодерма () — вид бесхвостых земноводных семейства веслоногие лягушки (Rhacophoridae), обитающий в горных дождевых лесах юго-восточной Азии

Внешний вид 

Наблюдается половой диморфизм — самки крупнее самцов. Так, общая длина тела самцов достигает 67—76 мм, в то время как самок — 68—74 мм. Всё тело покрыто пузырьками и шипиками, благодаря чему поверхность лягушки напоминает кустики мха. Окраска состоит из зелёных и тёмных, почти чёрных широких поперечных полос, расположенных поочередно. Морда немного уплощённая, вытянутая и закруглённая на конце. На концах пальцев всех лап заметны развитые круглые присоски. Плавательная перепонка имеется только на задних лапах, она небольшая, достигает только середины пальцев.

Распространение 
Достоверно известен только из Вьетнама, но может обитать и в приграничных районах Лаоса и Китая (Юньнань и Гуанси). Во Вьетнаме обитает в северных и центральных частях страны от границы с Китаем до провинции Куангнам. Занимает высоты от 300 до 1500 м над уровнем моря.

Образ жизни 
Населяет горные дождевые леса, где подбирают себе дупла деревьев и небольшие известняковые и, реже, гранитно-базальтовые пещеры, а также искусственные сооружения, частично заполненные водой, такие как фундаменты заброшенных домов, бетонные колодцы и другие предметы. Большую часть жизни проводит в убежищах, прячась в иле и листовом опаде. Выбираются из своих убежищ они лишь дождливыми ночами, не отходя от своих домов более чем на 1—2 м. В это время они охотятся на насекомых, прячась среди мхов и лишайников, которые покрывают скалы и стволы деревьев. Питается насекомыми, прежде всего сверчками, саранчой, тараканами, червями, бабочками, мухами.

Размножение и развитие 
Сезон размножения длится с марта по октябрь. В это время каждые 10—25 дней самка откладывает яйца порциями от 1 до 20—30 (максимум 70) и диаметром 4 мм. Кладки располагаются в 4—5 (иногда до 15) см от кромки воды на коре, корягах или стенках террариума (при искусственном содержании). Яйца в кладках лежат отдельно друг от друга. Развитие яйца длится 13—15 дней. При этом за 3—4 дня до вылупления головастики становятся чёрными. После вылупления они не питаются в течение трёх дней. Через 60 дней у личинок появляются задние конечности, а через 70—75 дней — и передние. Через 90—100 дней и происходит метаморфоз. Длина метаморфа достигает 2—2,5 см. Иногда у головастиков наблюдается неотения, и метаморфоз происходит только через 6 месяцев, когда они достигают длины 10,5 см.

Отношения с человеком

Природоохранный статус 
Вид относительно широко распространён, из-за чего Международный союз охраны природы присудил ему статус «вида, вызывающего наименьшие опасения». Тем не менее угрозу виду может представлять деградация местообитаний вследствие использования их для сельского хозяйства.

Содержание в неволе 
Благодаря привлекательному внешнему виду тонкинская гигантская телодерма высоко востребована среди террариумистов. Кроме того, вид содержится во многих зоопарках.

Примечания

Литература 
 Boulenger, 1903 : Descriptions of three new batrachians from Tonkin. Annals and Magazine of Natural History, ser. 7, vol. 12, p. 186—188 (text).
 Zweifel, Robert G. (1998). Cogger, H.G. & Zweifel, R.G.. ed. Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. San Diego: Academic Press. hlm. 95-97.

Бородавчатые веслоноги
Животные, описанные в 1903 году
Земноводные Юго-Восточной Азии